Ari – miejscowość we Włoszech
 Ari – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji napastnika
 Izaak Luria – żydowski uczony i mistyk, uważany przez swych wyznawców za Mesjasza; twórca nowożytnej Kabały
 Ari Ankorjon – izraelski polityk
 Ari Żabotyński – izraelski polityk